Ел Сетента има више значења:

 Ел Сетента (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сетента (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сетента (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сетента, Ел Чиларито (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику